przedszkole – instytucja opiekuńczo-wychowawcza dla dzieci w wielu przedszkolnym
 Przedszkole – skała boulderingowa w grupie skał Nowa Muchówka na Pogórzu Wiśnickim
 Przedszkole – skała wspinaczkowa w Dolinie Będkowskiej na Wyżynie Olkuskiej
 Przedszkole – skała wspinaczkowa na Januszkowej Górze na Wyżynie Olkuskiej